

Geografia
 Distretto di Yıldırım – distretto della provincia di Bursa, in Turchia

Persone
 Ahmet Yıldırım – ex calciatore turco
 Binali Yıldırım – politico turco
 Cem Yıldırım – matematico turco
 Fatma Yıldırım – pallavolista turca
 Haluk Yıldırım – ex cestista turco
 Ibrahim Yıldırım – cestista turco
 Muammer Yıldırım – calciatore turco
 Murat Yıldırım – attore turco
 Murat Yıldırım – calciatore turco naturalizzato olandese
 Nusret Yıldırım – cestista turco
 Özkan Yıldırım – calciatore tedesco
 Sercan Yıldırım – calciatore turco
 Rıza Yıldırım – lottatore turco
 Rukiye Yıldırım – taekwondoka turca
 Uğur Yıldırım – calciatore olandese
 Zeki Yıldırım – calciatore turco